Frederik van Utrecht, bisschop van Utrecht (ca. 820-ca. 838)
 Frederik I van Lotharingen (ca. 912-978), hertog van Opper-Lotharingen (959-978) en graaf van Bar (950-978)
 Frederik I van Zwaben (overleden 1105), hertog van Zwaben (1079-1105)
 Keizer Frederik I Barbarossa (ca. 1123-1190), koning (1152-1190) en keizer (1155-1190) van het Heilige Roomse Rijk
 Frederik I van Neurenberg, burggraaf van Neurenberg (1191-1200)
 Frederik I van Oostenrijk (ca. 1175-1198), hertog van Oostenrijk (1194-1198)
 Frederik I van Baden (1249-1268), markgraaf van Baden (1250-1268)
 Frederik I van Meißen (1257-1323), markgraaf van Meißen (1291-1323) en landgraaf van Thüringen (1298-1323)
 Frederik I van Saluzzo, markgraaf van Saluzzo (1334-1336)
 Frederik I van Weimar-Orlamünde (overleden 1365), graaf van Weimar (1340-1365)
 Frederik I van Brunswijk-Osterode (overleden 1421), hertog van Brunswijk-Osterode (1361-1421)
 Frederik I van Brunswijk-Wolfenbüttel (ca. 1357-1400), hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel (1373-1400)
 Frederik I van Henneberg, graaf van Henneberg-Römhild (1403-1422)
 Frederik I van Brandenburg (1371-1440), keurvorst van Brandenburg (1415-1440)
 Frederik I van Saksen (1370-1428), keurvorst van Saksen (1423-1428)
 Frederik I van Legnica (1446-1488), hertog van Haynou, Leignitz en Ohlau (1453/1454-1488)
 Frederik I van Palts-Simmern (1417-1480), vorst van Palts-Simmern (1459-1480)
 Federico I Gonzaga (1441-1484), markgraaf van Mantua (1478-1484)
 Federik I van Napels (1451-1504), koning van Napels (1496-1501)
 Frederik I van Denemarken (1471-1533), koning van Denemarken en Noorwegen (1523-1533)
 Frederik I van Württemberg (hertog) (1593-1608), hertog van Württemberg (1593-1608) en graaf van Mömpelgard (1568-1608)
 Frederik Kettler (1569-1642), hertog van Koerland en Semgallen (1587-1642)
 Frederik I van Saksen-Gotha-Altenburg (1646-1698), hertog van Saksen-Gotha-Altenburg (1675-1691)
 Frederik I van Pruisen (1657-1713), koning in Pruisen (1701-1713)
 Frederik I van Zweden (1676-1751), koning van Zweden (1720-1751)
 Frederik I van Württemberg (koning) (1754-1816), koning van Württemberg (1806-1816)
 Frederik I van Baden (1826-1907), groothertog van Baden (1856-1907)
 Frederik I van Anhalt (1831-1904), hertog van Anhalt (1871-1904)